Pito hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
 El pito, un tipo de cerveza casera común en África.
La flor de Erythrina berteroana, consumidas como alimento en Latinoamérica.

Instrumentos musicales
 Pito castellano, instrumento de viento de forma parecida a la flauta dulce.
 Pito rociero, instrumento de viento similar a la flauta.
 Pito herreño, instrumento originario de la isla de El Hierro similar a una flauta travesera.
 Pitos de barro, juguete.
 Silbato, sinónimo.

Botánica y zoología 
 Nombre común de la planta Lathyrus sativus
 Nombre común de la planta 'Olyra latifolia.
 Nombre común de un ave de la familia Picidae.
 Nombre común de un mosquito del género Phlebotomus, transmisor de leishmaniosis.

Además
 En varios países, nombre vulgar para el pene.
 En varios países, nombre dado a la bocina de un vehículo.
 En varios países, nombre coloquial para un porro.
 El pitorro o pitón de botijos, pisteros, regaderas y porrones.
 Jean Pierre Guisel Costa "Pito", jugador de fútbol sala brasileño.

Véase también 
 Pitos